Маргарет Рут Фингерхат (; род. , Лондон) — британская пианистка.

Биография 
Окончила Королевский колледж музыки, в 1981 г. была удостоена Ассоциацией искусства Большого Лондона звания «Молодой музыкант года». Затем стажировалась в Консерватории Пибоди.

Давала концерты в , Альберт-Холле и . Выступала с Лондонским симфоническим и Лондонским филармоническим оркестрами, оркестром «Филармония», Королевским Филармоническим оркестром, с оркестрами Би-би-си (, , Шотландским симфоническим) и оркестром .

Преподавала в Королевском Северном колледже музыки, в летних школах, давала мастер-классы в США, Канаде и Китае. Преподаёт в Бирмингемской консерватории.

Творчество 
Среди многочисленных записей Фингерхат, по большей части выпущенных на лейбле Chandos, важное место занимает музыка английских композиторов: в частности, Второй концерт и Концертные вариации на английскую тему Чарльза Вильерса Стэнфорда, где она выступила «первоклассным солистом», произведения Арнольда Бакса, Герберта Хауэллса, Леннокса Беркли,  и др. Критика высоко оценила её запись фортепианного концерта Эдварда Грига, «выдерживающую тонкое соотношение между виртуозными и поэтическими свойствами произведения», и альбом фортепианных пьес Йозефа Сука, охарактеризованный как «весьма сердечный, но сдержанный, глубоко созвучный индивидуальной манере композитора». Среди других работ Фингерхат — альбом фортепианных пьес Поля Дюка и два диска камерной музыки русских композиторов конца XIX века.

Сыграла роль Христианки в фильме   (1988, Digital Classics DVD).

Примечания

Ссылки 
 
  

Выпускники Королевского колледжа музыки
Академические музыканты Великобритании
Преподаватели Королевского Северного колледжа музыки